Хэллер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хэллер, Дэниел — американский режиссёр.
 Хэллер, Эрнест (1896—1970) — американский кинооператор.